Bahía Honda (Cuba) — município
 Bahia Honda Key - ilha da Flórida, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos